Нолкен — фамилия:

 Нолкен, Александр фон — член Остзейского комитета.
 Нолкен, Христофор Романович  (1728-1802) — российский государственный деятель, губернатор Псковской губернии (1777-1778).